Борковская волость:

 существующая
 Борковская волость — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Великолукском районе Псковской области (Россия)

 упразднённые
 Борковская волость (Ливенский уезд) — в составе Орловской губернии, Ливенский уезд
 Борковская волость (Гадячский уезд) — в составе Полтавской губернии, Гадячский уезд
 Борковская волость (Зеньковский уезд) — в составе Полтавской губернии, Зеньковский уезд
 Борковская волость (Сердобский уезд) — в составе Саратовской губернии, Сердобский уезд
 Борковская волость (Шацкий уезд) — в составе Тамбовской губернии, Шацкий уезд